«Platinum» — п'ятий студійний альбом американської кантрі співачки Міранди Ламберт. У США альбом вийшов 3 червня 2014 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Міранди Ламберт 

Альбоми Міранди Ламберт
Альбоми RCA Records Nashville